Александр Алов: Алов, Александр Александрович (Лапскер, 1923—1983) — советский режиссёр и кинодраматург, педагог, сын А. С. Алова.
 Алов, Александр Самойлович (Лапскер, 1896—1971) — советский агротехник, почвовед и учёный в области аграрной экономики.